

Étymologie 
Le nom néerlandais Vermeer provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (nl:meer : lac). Il peut aussi provenir du nom .

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meer peut être décliné au pluriel : meren.

Il peut aussi prendre l'ancien suffixe locatif -t.

voir aussi la variante  et ses dérivés.

Patronyme 

 Fatima Meer (1928-2010), militante anti-apartheid et écrivaine sud-africaine.
 Ibrahim Meer (1967-), joueur de football international émirati.
Robine van der Meer (1971-), actrice et mannequin néerlandaise.
 Stéphane Meer (né en 1961), dirige l'orchestre philharmonique de Bruxelles pour l'enregistrement de la musique du film Mark Logan.

Toponyme

Allemagne 
 Meer, une localité allemande près de Tönisvorst en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Belgique 
 Meer, une section de la ville belge de Hoogstraten
 Meer, un hameau de la ville belge de Tirlemont
 Meer, un hameau de la commune belge de Riemst

Pays-Bas 
 Meer, un hameau de la commune néerlandaise de Twenterand

Turquie 
 Meer, un village Assyro-Chaldéen de Turquie.

Homonymie de toponyme
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais